Les Élections régionales de 1995 en Campanie se sont tenues le , afin d'élire les  du conseil régional de la région de Campanie pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 

Le conseil régional de Campanie est constitué de 60 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 48 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 11 sièges.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 1995

Campanie 1995
Campanie
Politique en Campanie
Politique en avril 1995